Григор (Глигор) Попапостолов Поликарев е български просветен деец от Македония.

Биография 
Роден е през 1850-те години в град Щип, тогава в Османската империя, в семейството на духовника Апостол Поликарев.. Учителства във Виница и Кочани. Започва да се занимава с революционна дейност. В 1885 година е арестуван и след откриване на оръжие в Щип, заедно с други щипяни е осъден в Прищина на заточение. Умира около 1888 година като заточеник в Диарбекир, заедно с жена си и две от децата им. Оцеляват останалата при роднините Агафия и родените в Диарбекир Христо и Ана.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Затворници в Диарбекир
Починали в Диарбекир
Родени в Щип
Български революционери от Македония